Заволжье — посёлок в Ярославском районе Ярославской области России. 

В рамках организации местного самоуправления является административным центром Заволжского сельского поселения; в рамках административно-территориального устройства включается в Пестрецовский сельский округ.

География 
Расположено у северо-восточных окраин города Ярославль.

История 
В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР поселок Ярославской машинно-мелиоративной станции переименован в Заволжье.

Население 

По состоянию на 1989 год в посёлке проживало 1073 человека.

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)